In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di calcio dell'Uruguay. In grassetto sono indicati i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 1º dicembre 2014.

Collegamenti esterni 
  Uruguay - Record International Players su Rsssf.com
  Calciatori della nazionale uruguaiana su NFT.com
 

Uruguaiana